Maximiliaan I van Beieren (keurvorst), keurvorst
Maximiliaan I Jozef van Beieren, koning